The Platinum Collection – box set Queen z 2000 roku
 The Platinum Collection – box set Phila Collinsa z 2004
 The Platinum Collection – album Deep Purple z 2005 roku
 The Platinum Collection – album Faith No More z 2005 roku
 Communards. The Platinum Collection – album The Communards z 2006 roku
 The Platinum Collection – box set Mike’a Oldfielda z 2006
 The Platinum Collection – album świąteczny Il Volo z 2013 roku
 The Platinum Collection – box set zespołu muzycznego Enigma z 2009 roku